Tylko dla twoich oczu – zbiór opowiadań Iana Fleminga z 1960 roku
 Tylko dla Twoich oczu - tytułowe opowiadanie ze zbioru Fleminga, znane też pod tytułami Ściśle tajne oraz Tylko dla Twojej wiadomości
 Tylko dla twoich oczu – film z 1981 roku